La  voit le FC Auch évoluer en première division.

Auch se qualifie pour les huitièmes de finale pour la  fois de son histoire après 1949, 1950 et 1957.

Les matchs de la saison 
Auch termine  de son groupe avec 30 points soit 7 victoires, 2 nuls et 5 défaites.

À domicile 
 Auch-Aurillac 8-3
 Auch-La Rochelle 6-3
 Auch-La Voulte 9-0
 Auch-Pau 3-6
 Auch-Saint Girons 35-3
 Auch-Hendaye 28-0
 Auch-La Teste 14-9

À l’extérieur 
 Aurillac-Auch 5-0
 La Rochelle-Auch 6-0
 La Voulte-Auch 3-0
 Pau-Auch 28-11 : récital du jeune palois Jean Capdouze, futur ouvreur de l’équipe de France.
 Saint Girons-Auch 0-0
 Hendaye-Auch 0-0
 La Teste-Auch 0-3

Seizièmes de finale 

Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les huitièmes de finale.

Huitièmes de finale 

Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les quarts de finale.

Challenge Du Manoir 
Auch termine  de son groupe avec 11 points soit 3 victoires et 2 défaites.

À domicile

À l’extérieur 
 Racing-Auch 11-8 : pour le match d’ouverture de la saison, Auch fait bonne figure dans un match où les 2 clubs sont privés de plusieurs éléments, encore mobilisés en Algérie

Classement à l'issue des poules

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général donna les quarts de finale suivants : Mont-de-Marsan (18 points) contre Racing (11), Dax (16) contre Bègles (14), Lourdes (16) contre Mazamet (12) et Grenoble (15) contre Béziers (16).

Tableau final

Effectif 
 Arrière : Henri Poudensan, Verdier 
 Ailiers : Capdeville, Mazzammo
 Centres : Jacques Barbé, Bernadet
 Ouvreur : Jacques Guy
 Demi de mêlée : Bégué
 Troisième ligne centre : Pierre Verdier
 Troisièmes lignes aile : Justumus, Thorc
 Deuxièmes lignes : Jean Le Droff, A. Pourqué, Marchesin, André Daguin
 Talonneur : Tillolle
 Piliers : Aurensan, Jacquot

Bibliographie

Notes et références 

1960-1961
Rugby à XV en 1960
Rugby à XV en 1961